Генріх Гейне, Крістіа́н Йо́ганн Ге́нріх Гéйне (нім. Christian Johann Heinrich Heine, Гайнріх Гайне; 13 грудня 1797, Дюссельдорф, Німеччина — 17 лютого 1856, Париж, Франція) — один із найбільш визначних німецьких поетів та журналістів XIX століття.
 Гейне-Вагнер Жермена Жермена Леопольдовна Гейне-Вагнер, Гейне-Вагнере (латис. Žermēna Heine-Vāgnere; 23 червня 1923(19230623), Рига — 7 грудня 2017) — латвійська співачка.
 Едуард Гейне, Генріх Едуард Гейне (15 березня 1821, Берлін, Німеччина — 21 жовтня 1881, Галле, Німеччина) — німецький математик.
 Пол Гейне, Пол Теодор Гейне (англ. Paul Theodore Heyne; нар. 2 листопада 1931 — пом. 9 квітня 2000) — американський економіст та академік.
 Ганс-Вальтер Гейне, Ганс-Вальтер Гейне-Гедерслебен (нім. Hans-Walter Heyne-Hedersleben; 10 січня 1894, Ганновер — 29 серпня 1967, Ауеталь) — німецький офіцер, генерал-лейтенант вермахту.
 7109 Гайне (7109 Heine) — астероїд головного поясу.